Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 10 000 méteres versenyszámát február 19-én rendezték a Bislett Stadionban. Az aranyérmet a hazai közönség előtt versenyző norvég Hjalmar Andersen nyerte meg, új olimpiai csúccsal. A Magyarországot képviselő Merényi József a 17. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

F10000